Voyagerprogramma, een ruimtevaartprogramma van de NASA
 Voyager 1
 Voyager 2
 U.S.S. Voyager, een fictief ruimteschip in de televisieserie Star Trek: Voyager
 USS Voyager (SP-361), een Amerikaans marineschip uit begin 20e eeuw
 Rutan Voyager, een Amerikaans vliegtuig dat als eerste non-stop en zonder bijtanken rond de aarde vloog
 Chrysler Voyager, een model van de Amerikaanse autofabrikant Chrysler
 Bombardier Voyager, een dieselelektrisch treinstel
 Voyager (browser), een webbrowser
 Voyager (computerspel), een Amiga-computerspel
 Voyager (Mike Oldfield), een muziekalbum uit 1996 van Mike Oldfield
 Voyager (Kataya), een muziekalbum uit 2010 van de Finse groep Kataya